Salmisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Salmisaaret (ö i Södra Österbotten), Kuusiokunnat,  (0 ha)
2. Salmisaaret (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari,  (1 ha)
3. Salmisaaret (ö i Sammuttijärvi, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar